

Rząd powstańczy

Księstwo

Królestwo

Ludowa Republika Serbii/Socjalistyczna Republika Serbii w ramach Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii (1945-1990)

Republika Serbii w składzie Jugosławii/Serbii i Czarnogóry (1990-2006)

Republika Serbii (2006-)

Zobacz też 
 Premierzy Jugosławii
 Prezydenci Serbii

Bibliografia 
 World Statesmen – Serbia 

 
Polityka Serbii